Andrew Lowe (ur. 1959) – kanadyjski geofizyk oraz astronom amator. W latach 1976–2010 odkrył 509 planetoid i współodkrył kolejnych 5; jest jednym z 16 na świecie astronomów, których odkrycia rozciągnięte są w czasie na 4 dekady, oraz jedynym, który dokonywał ich z czterech różnych obserwatoriów.

Jego nazwiskiem nazwano planetoidę (4091) Lowe.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Andrew Lowe’a 

Kanadyjscy astronomowie XX wieku
Kanadyjscy astronomowie XXI wieku
Kanadyjscy astronomowie amatorzy
Geofizycy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1959